Noorduyn ist der Familienname folgender Personen:

 Els van Noorduyn (* 1946), niederländische Kugelstoßerin
 Robert Noorduyn (1893–1959), niederländischer Entwickler und Hersteller von Flugzeugen. 

Siehe auch:
 Noorduyn Norseman